Ženská dvouhra Korea Open 2016 probíhala ve druhé polovině září 2016. Do singlové soutěže tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská tenistka Irina-Camelia Beguová, kterou ve druhém kole vyřadila Slovenka Jana Čepelová.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená 24letá Španělka Lara Arruabarrenová, jež ve finále zdolala rumunskou turnajovou pětku Monicu Niculescuovou po divokém třísetovém průběhu 6–0, 2–6 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které po více než čtyřech letech čekání představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk jí v následném vydání žebříčku WTA zajistil posun na kariérní maximum, když 26. září 2016 figurovala na 61. místě. Na Korea Open španělská hráčka vyhrála čtyřhru v letech 2014 a 2015.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2016
WTA Tour 2016